Ludwig-Erhard-Straße steht für:
 Ludwig-Erhard-Straße (Fürth), siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth/L #Ludwig-Erhard-Straße (vormals: Sternstraße)
 Ludwig-Erhard-Straße (Hamburg), siehe Ost-West-Straße (Hamburg)#Westlicher Streckenabschnitt: Ludwig-Erhard-Straße
 Ludwig-Erhard-Straße (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Leipzig-Zentrum-Ost
 Ludwig-Erhard-Straße (Salzgitter), siehe Industriestraße Nord#Gebiet Lebenstedt